Breitner is een van oorsprong Duitse achternaam.

Personen met de achternaam Breitner

George Hendrik Breitner, Nederlands kunstschilder
Henk Breitner, Nederlands voetballer
Paul Breitner, Duits voetballer